Ultimate steht für:
 Ultimate (ehemals „Ultimate Frisbee“), eine Mannschaftssportart
 Ultimate (Prince-Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2006
 The Ultimate, eine Achterbahn in Lightwater Valley
 Ultimate 3D, eine freie 3D-Engine
 Ultimate Comics, mehrere Comicserien
 Ultimate Chase – Die letzte Jagd, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm
 Ultimate Wheel, ein spezielles Einrad, das nur aus einem Rad und Pedalen besteht